Кубок Мерконорте 2000 — 3-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 4 июля по 9 ноября 2000 года. Трофей во второй раз завоевал колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Мерконорте 2000 на сайте RSSSF

2000
Футбол в Южной Америке в 2000 году